Příjmení Netolický nosí více významných osobností:

 Bartoloměj Netolický (1???–1562) – pražský tiskař
 Josef Štěpánek Netolický (1460–1538) – český rybníkář
 Josef Netolický (1870–1942) – československý politik
 Kateřina Netolická (1988–2014) – česká modelka a kickboxerka
 Martin Netolický (* 1982) – český politik